

Новий Городок — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Новий Городок — селище міського типу, Біловський міський округ, Кемеровська область
 Новий Городок — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Новий Городок — селище, Щолковський міський округ, Московська область

Новий Городок — село, Веселинівський район, Миколаївська область

Див. також 
 Городок